Bruno Kittel ist der Name folgender Personen:

* Bruno Kittel (Musiker) (1870–1948), deutscher Musiker und Chorleiter
 Bruno Kittel (SS-Mitglied) (* 1922), deutscher SS-Oberscharführer